Värmeindex (HI), även humidex (teleskopord av humidity index, engelska för ”fuktighetsindex”), är ett index som kombinerar lufttemperatur och relativ fuktighet i ett försök att fastställa den upplevda temperaturen. Värmeindexet utarbetades av Robert G. Steadman år 1979. Exempelvis, när temperaturen är 32 °C (90 °F), med mycket hög fuktighet, kan värmeindex vara omkring 41 °C (106 °F).

Den mänskliga kroppen kyler sig normalt genom att perspirera. Värme avlägsnas från kroppen genom avdunstning av denna perspiration. Emellertid minskar hög relativ fuktighet avdunstningshastigheten eftersom det högre ånginnehållet i den omgivande luften inte möjliggör den maximala mängden avdunstning från kroppen. Detta resulterar i ett lägre värmeavlägsnande från kroppen, därav känslan av att vara överhettad. Denna effekt är subjektiv; mätning har baserats på subjektiva beskrivningar av hur varmt subjektet känner en given temperatur och luftfuktighet. Detta resulterar i ett värmeindex som avser en kombination av temperatur och fuktighet till en annan.

Värmeindex är enbart tillämpbart på tillräckligt höga temperaturer, över cirka 25 °C (77 °F). För lägre temperaturer, under cirka 15 °C (59 °F), är vindstyrkan en större faktor än relativ fuktighet för upplevd temperatur, vilket gör att köldindex (vindavkylning) ger en bättre indikation.

Det högsta uppmätta värmeindexet, 78 °C (172 °F), uppmättes den 8 juli 2003 i Dhahran i Saudiarabien, vilket motbevisade det ursprungliga antagandet att det högsta möjliga värmeindexet på jorden var 71 °C (160 °F).

Beräkning 
Den nedre formeln för värmeindex i grader Celsius och grader Fahrenheit har en noggrannhet om ±0,7 °C respektive ±1,3 °F. Den är tillämpbar för temperaturer om minst 26,7 °C eller 80 °F och en relativ fuktighet om minst 40 %. Variablen T är temperatur i °C eller °F och  är relativ procentuell fuktighet.

Tabell över värmeindexvärden 
Värdena i den nedersta tabellen i grader Fahrenheit framställdes ursprungligen av National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Värdena har omvandlats till grader Celsius i den översta tabellen.

 class"wikitable" align"right"

 
Legend

Varningstabell 

Exponering i fullt solsken kan öka värmeindexvärden med upp till 8 °C (14 °F).

Referenser

Noter

Tryckta källor
 Rothfusz, L. P. (1990): The heat index equation. NWS Southern Region Technical Attachment, SR/SSD 90-23, Fort Worth, Texas.
 Masterson, J. und Richardson, F. A. (1979): Humidex, A Method of Quantifying Human Discomfort Due to Excessive Heat and Humidity.  Downsview, Ontario: Environment Canada.

Externa länkar 
 Originalartikel om värmeindex 
 Värmeindexdiagram (värmeindextabeller) på weatherimages.org 
 Humidextabell i Internetartikeln Värmeindex av Helmholtz-Zentrum Geesthacht – Zentrum für Material- und Küstenforschung (HZG) 

Meteorologi